«Пиковый валет» (повесть о мошенниках) — книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина». Вместе с повестью «Декоратор» образуют книгу «Особые поручения».

Акунин задумал серию "Приключения Эраста Фандорина" как краткое изложение всех жанров детектива, каждый роман представлял собой новый жанр.

Сюжет 
1886 год. В Москве орудует шайка мошенников «Пиковый Валет». Они нахальны, изобретательны и уверены в своей безнаказанности. Они проворачивают чрезвычайно дерзкие аферы и бесследно исчезают с места преступления. Но за дело берётся разоблачитель заговоров, мастер по тайным расследованиям, кавалер Орденов Хризантем, специалист по ведению деликатных и тайных дел Эраст Петрович Фандорин, во время этого расследования ему будет помогать курьер жандармского управления Анисий Тюльпанов.

В повести можно найти отсылку к роману "Азазель" — первой книге из серии об Эрасте Фандорине:

"Я, Тюльпанов, карт терпеть не могу, а п-пикового валета (его еще Момусом называют) в особенности. У меня с ним связаны весьма неприятные воспоминания". 

Название шайки напоминает Фандорину его первое дело и карточную игру с бретёром Зуровым, который подтасовал колоду, чтобы заставить героя стреляться.

Примечательные факты 

 В "Пиковом валете" одним из главных действующий лиц является помощник Фандорина коллежский регистратор Анисий Тюльпанов — невзрачный, но способный юноша. 
 Это единственное произведение фандоринского цикла, в котором не погибает ни один персонаж.

Прототипы 
 У Гиляровского описан случай с бандой «Пиковых валетов», Шпеером и князем Долгоруковым, который, видимо, и послужил частью сюжета книги.
 Настоящее имя главного отрицательного персонажа повести — Момуса — Дмитрий Саввин, бывший корнет. Его прототипом, по словам автора, стал реально существовавший авантюрист, корнет Николай Савин.

Примечания

Ссылки 
 «Пиковый валет» на официальном сайте Бориса Акунина

Повести 1999 года
Приключения Эраста Фандорина